Alexandru cel Bun este un cartier din municipiul Iași.

Geografie 
Alexandru cel Bun se află în partea de vest a orașului. Cartierul este împărțit în 8 zone: Zimbru, Țigarete, Depou CFR, Piața ACB, Familial, Neptun, Minerva, Olimp. Prin partea de sud a cartierului trece râul Bahlui.

Istoric 
Fiind format în mare parte din blocuri de locuit, cartierul a fost creat după 1965 într-o fostă zonă inundabilă a râului Bahlui pentru a adăposti populația în creștere a Iașilor.

Repere notabile 
 Depozitul de tutun din cadrul Fabricii de Țigarete, clădirea-monument istoric, construită în anul 1894

Transport 
 Tramvai: 6 (Rond Dacia - Tg. Cucu), 11 (Rond Dacia - Tătărași), 5 (Rond Dacia - Rond Țuțora)
 Autobuz: 28 (Rond Dacia - Triumf), 36 (Rond Dacia - Breazu), 52 (Piața Alexandru cel Bun - Rond Copou)

Legături externe 
 Cea mai mare biserică de parohie închinată Sfântului Ilie , 20 iulie 2007, Lucian Apopei, Ziarul Lumina

Cartiere din Iași